Слабый пол — распространённое обозначение женщин, обычно шутливое. Также может означать:

 «» — трёхактная пьеса  (1929).
 «» — фильм Роберта Сьодмака по пьесе Эдуара Бурде (Франция, 1933).
 «Слабый пол» — фильм Лесли Говарда (Великобритания, 1943).
 «» — фильм Роя Уорда Бейкера (Великобритания, 1948).

Примечания